Svetozar Cvetković (Beograd, 20. jun 1958) srpski je glumac i filmski producent.

Biografija 

Rođen je u porodici univerzitetskog profesora Stefana Cvetkovića (1928-2021) i Milunke. Ima i brata Dejana.

Glumu je diplomirao 1980. na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Iste godine priključio se ansamblu pozorišta Atelje 212 gde i danas radi kao glumac i upravnik. U međuvremenu je sarađivao sa mnogim pozorišnim trupama i pozorištima u Zagrebu, Splitu, Budvi, Novom Sadu, Mariboru, Ljubljani... 

Igrao je u oko 60 dugometražnih igranih filmova, TV-serija i drama koje su uglavnom producirane u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji i Crnoj Gori. Neke projekte je radio i u inostranstvu. 

Gostovao je u različitim pozorišnim produkcijama u Jugoslaviji, Kanadi, Austriji, Švajcarskoj, Engleskoj, Sloveniji i Hrvatskoj.

U proteklih 28 godina nagrađivan je za glumački rad na svim važnijim filmskim i pozorišnim festivalima u Jugoslaviji, Srbiji, Crnoj Gori...

Godine 1997. skupština Grada Beograda imenovala ga je za direktora pozorišta Ateljea 212. 

Dobitnik je nagrade „Specijalni Ernest”. 

Radi kao glumac, upravnik i kao producent.

Filmografija 

|-
| 1980. || Hajduk || Ivan Kondić
|-
| 1980. || Dani od snova || 
|-
| 1981. || Baza na Dunavu (serija) || Milenko
|-
| 1981. || Berlin kaput || Marko
|-
| 1981. || Svetozar Marković (serija) || Sergej Nečajev
|-
| 1981. || Montenegro || Montenegro
|-
| 1981. || Sedam sekretara SKOJ-a (serija) || Pero Popović
|-
| 1982. || Divlje meso || Andrej Andrejević
|-
| 1983. || Zadah tela || Mladić sa cigarom u vozu
|-
| 1983. || Karađorđeva smrt (TV) || Toma Vučić Perišić
|-
| 1983. || Mrtvi se ne vraćaju (serija) || 
|-
| 1983. || Stepenice za nebo || Slobodan
|-
| 1983. || Kako sam sistematski uništen od idiota || Student rukovodilac
|-
| 1984. || Džoging || 
|-
| 1984. || Maj nejm iz Mitar || Damjan
|-
| 1984. || Spomenar || Voditelj
|-
| 1984. || Zvezde koje ne tamne — Rolingstonsi || 
|-
| 1984. || Zid || 
|-
| 1985. || Quo Vadis? (serija) || Krispus 
|-
| 1986. || Znamenite žene srpske prošlosti || Branko Radičević
|-
| 1986. || Divlji vetar || Svetozar Sekulić
|-
| 1986. || Srećna nova '49 || Kosta Kovačevski
|-
| 1987. || Dom Bergmanovih (TV) || Danijel
|-
| 1987. || Uvek spremne žene || Zeleni
|-
| 1987. || Ivanov (TV) || Ivanov
|-
| 1987. || Na putu za Katangu || Pavle Bezuha
|-
| 1987. || Vuk Karadžić (serija) || Petar Nikolajević Moler
|-
| 1988. || Poseban osvrt na sreću (TV) || Branko Tomić
|-
| 1988. || Manifesto || Rudi Kugelhof
|-
| 1989. || Boj na Kosovu || Milan Toplica
|-
| 1989. || Sveti Georgije ubiva aždahu (TV) || Poručnik Tasić
|-
| 1989. || Vreme čuda (serija) || Mladić
|-
| 1989. || Vreme čuda || Mladić
|-
| 1989. || Bunker hotela Palas || Marko
|-
| 1990. || Gala korisnica: Atelje 212 kroz vekove || 
|-
| 1990. || Gluvi barut || Zunzara
|-
| 1990. || Tamničari || Pavel
|-
| 1991. || Tetoviranje || Njuškalo
|-
| 1991. || Srčna dama || Frenk
|-
| 1992. || Teatar u Srba (serija) || Arhangel Gavrilo
|-
| 1992. || Tango argentino || Popovićev sin
|-
| 1992. || Dezerter || 
|-
| 1993. || Tesla (TV) || Nikola Tesla
|-
| 1993. || Napadač || Зоранов друг
|-
| 1993. || Gorila se kupa u podne || Lazutkin
|-
| 1994. || Ni na nebu, ni na zemlji || Nikola
|-
| 1994. || Vukovar, jedna priča || Hrvatski Časnik
|-
| 1995. || Otvorena vrata (serija) || Aleksa Prodanović
|-
| 1995. || Ubistvo s predumišljajem || Debeli
|-
| 1996. || Očevi i oci (TV) || Patrik Voker
|-
| 1996. || Tykho Moon || 
|-
| 1997. || Tango je tužna misao koja se pleše || Zvonce
|-
| 1998. || Nikoljdan 1901. godine (TV) || Dr Mirko
|-
| 1998. || Spasilac || Hrvatski oficir
|-
| 1999. || Proleće u Limasolu (TV) || Mumin
|-
| 1999. || Nož || Komandir Miloš/Selim Osmanović
|-
| 1999. || Točkovi || Milan
|-
| 2001. || Belgrado Sling || 
|-
| 2002. || Šaht || Gane
|-
| 2002. || Lavirint || Tomas
|-
| 2002. || Država mrtvih || Janezov pretpostavljeni u Sloveniji
|-
| 2002. || Aurora || Gospodin
|-
| 2003. || Art (TV) || Serž
|-
| 2003. || Ljeto u zlatnoj dolini || Ramiz
|-
| 2003. || Donau, Duna, Dunaj, Dunav, Dunarea || Nikola
|-
| 2004. || Mathilde || Paragić
|-
| 2004. || Jesen stiže, dunjo moja || Austrougarski kapetan
|-
| 2005. || Pogled sa Ajfelovog tornja || Marijanin otac
|-
| 2005. || Buđenje iz mrtvih || Miki
|-
| 2005. || Balkanska braća || Gazda
|-
| 2007. || Odbačen || On
|-
| 2008. || Turneja || Hirurg
|-
| 2008. || Gorki plodovi (serija) || 
|-
| 2008. || Jesen stiže, Dunjo moja (TV serija) || Austrougarski kapetan
|-
| 2008. || Vreme čuda || Mladić
|-
| 2009. || Na terapiji || Mirko
|-
| 2011. || Turneja (TV serija) || Hirurg
|-
| 2011. || Milun(ka) || Dečakov otac
|-
| 2011. || Kako su me ukrali Nemci || Aleks
|-
| 2011. || Do Not Forget Me Istanbul || 
|-
| 2011. || Adriatico my love || Ivan
|-
| 2012. || Doktor Rej i đavoli || 
|-
| 2013. || Falsifikator || Janez
|-
| 2013. || Gde je Nađa? || Svetozar
|-
| 2013. || Soba sa klavirom || Dize
|-
| 2014. || Tenor || Florijan
|-
| 2015. || Amanet || Tomislav
|-
| 2016. || Dobra žena || Doktor
|-
| 2016. || Programer || Psihoterapeut
|-
| 2017. || Insajder (tv serija) || Lazar
|-
| 2017. || You go to my head || Jake
|-
| 2017. || Izgrednici || Slavko Zurovac
|- 
| 2018. || Kralj Petar Prvi u slavu Srbije || Živojin Mišić
|-
| 2018. || Pet || Ari
|-
| 2019. || Realna priča || Milutin
|-
| 2018−2020. || Žigosani u reketu || Milovan
|-
| 2020. || Mama i tata se igraju rata || Milutin
|-
| 2021. || Aleksandar od Jugoslavije (TV serija) || Slobodan Jovanović 
|-
| 2021. || Porodica (mini-serija) || Vojislav Koštunica
|-
| 2021. || Radio Mileva || dr Sava Marić
|-
| 2021. || Drim tim (TV serija) || Pleskonjić
|-
| 2021. || Beležnica profesora Miškovića || Velja Stevanović
|-
| 2021. || Pucnji u Marseju ||  San Oban
|-
| 2021. || Prolećna pesma || Živojin
|-
| 2021. || Vreme zla (TV serija) || pukovnik Gras
|-
| 2021. || Crna svadba || Milovan Đurić
|-
| 2021. || Dobra ponuda || Toni
|-
| 2022. || Volja sinovljeva || Aberdar
|-
| 2022. || Goli otok - ostrvo na dnu || 
|-
| 2023. || Autoput || gazdaričin muž
|-
| 2023. || Košare || 
|-
|}

Producent 
 Turneja (2008)
 Odbačen (2007)
 Buđenje iz mrtvih (2005)

Izvori 
 Blog B92

Spoljašnje veze 

 
  
 Svetozaru Cvetkoviću nagrada na festivalu u Hjustonu (B92, 8. maj 2017)
 Pojeli su nas lošiji od nas („Politika”, 27. decembar 2017)
 Živeti san je privilegija („Politika”, 17. januar 2019)

Рођени 1958.
Srpski glumci
Jugoslovenski glumci
Глумци и глумице позоришта „Атеље 212”
Глумци из Београда
Добитници награде Милош Жутић
Добитници награде Цар Константин